Стивънс може да се отнася за:
 Хора
 Амбър Стивънс (р. 1986), американска актриса
 Кат Стивънс или Юсуф Ислям (р. 1948), британски музикант
 Матю Стивънс (р. 1977), уелски играч на снукър
 Суфян Стивънс (р. 1975), американски музикант
 Уолъс Стивънс (1879 – 1955), американски поет
 Окръзи в САЩ
 Стивънс (окръг, Вашингтон)
 Стивънс (окръг, Канзас)
 Стивънс (окръг, Минесота)

 Стивънс (остров), остров в Нова Зеландия